Zawieruchy (ukr. Заверхи) – wieś na Ukrainie, w rejonie mościskim obwodu lwowskiego.

Bibliografia 
 miejscowość na mapie

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon mościski